Абу́ Али́ (, отец Али) — кунья, часть арабского имени.

 Абу Али Яхья аль-Хайят (770—835) — ученик Машаллаха, был одним из ведущих астрологов своего времени.
 Абу Али ибн Сина — средневековый персидский учёный, философ и врач, представитель восточного аристотелизма.
 Абу Али аль-Джуббаи — глава басрийских мутазилитов, отчим и учитель Абуль-Хасана аль-Ашари.
 Абу Али Балами — сын Абу-ль-Фазла Мухаммеда Бал’ами, визиря саманидского правителя Насра II (914—943).
 Абу Али аль-Хаким Биамриллах — исмаилитский халиф из династии Фатимидов.
 Абу Али Ахмед ибн Омар ибн Русте (Ибн Даста) — восточный учёный-энциклопедист 1-й половины X века.
 Абу Али аль-Фариси — один из самых известных и плодовитых арабских грамматистов X века.
 Абу Али аль-Марракиши (ум. 1262) — западноарабский математик и астроном, уроженец Марокко.
  — бывший генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины.